

FGB - Faculdades Integradas Geraldo Di Biase 

No dia 15 de setembro de 2003, o Ministro da Educação, Cristovam Buarque, aprovou as mudanças no regimento das Faculdades Integradas da FERP, sede Volta Redonda, unidades Nova Iguaçu e Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, que passou a denominar-se FGB - Faculdades Integradas Geraldo Di Biase, homenageando o pionerismo do Dr. Geraldo Di Biase. Em Junho de 2005, a FGB foi credenciada pelo MEC a se transformar em Centro Universitário Geraldo Di Biase.

Ligações externas
  Centro Universitário Geraldo Di Biase

 Mantenedora FERP

Faculdades Integradas Geraldo Di Biase